Catch a Fire jelentései:

Catch a Fire, a Bob Marley & The Wailers nagylemeze, 1973.
Catch a Fire, Haddaway dala, 1995.